Ел Питал има више значења:

 Ел Питал (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Питал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Питал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Питал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Питал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Питал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Питал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Питал (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Питал (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику